(1869-1935), homme politique américain,
 Alexander Helwig Wyant (1836-1892), peintre américain,
  (1867-1964), joueur de football américain,
  (1897–1942), mathématicienne américaine,
  (1934-), joueur de football américain,
 Gordon Wyant (1957-), homme politique canadien.
 
Patronyme anglais